Die Saison 2022/23 der Oberliga Niederrhein ist die 67. Spielzeit der Fußball-Oberliga Niederrhein und die elfte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland unter Oberliga-Status. Sie wurde am 5. August 2022 eröffnet.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2022/23 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 die Absteiger aus der Regionalliga West 2021/22 aus dem Gebiet Niederrhein:
  KFC Uerdingen 05
  VfB Homberg
 die verbliebenen Mannschaften aus der Oberliga Niederrhein 2021/22:
  VfB 03 Hilden
  SSVg Velbert
  Sportfreunde Baumberg
  Ratingen 04/19
  TVD Velbert
  1. FC Kleve
  1. FC Monheim
  SpVg Schonnebeck
  Schwarz-Weiß Essen
  TSV Meerbusch
  TuRu Düsseldorf
  SC Union Nettetal
  SC St. Tönis 11/20 
  Cronenberger SC
  FC Kray
  FSV Duisburg
 die Aufsteiger aus den drei Staffeln der Landesliga 2021/22:
 Staffel 1:  MSV Düsseldorf
 Staffel 2:  SV Sonsbeck
 Staffel 3:  Hamborn 07

Tabelle 
Bei der Berechnung gilt laut Spielordnung des FVN bei Punktgleichheit der direkte Vergleich.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2022
Oberliga Niederrhein 2022 23